Samuel Ganes, de son vrai nom Olivier Paumard, né le  dans la banlieue de Tours, en France, est un artiste polyvalent - acteur, auteur et metteur en scène -, connu aussi pour son statut d'instructeur de yoga, consultant en Ayurvéda et créateur de la spirothérapie, thérapie par le souffle.

Biographie

Enfance et formation 
Issu d'un milieu modeste, il grandit à Joué-lès-Tours, dans la banlieue de Tours. sa mère travaillant chez le pneumatique Michelin et son père travaillant dans l'informatique.

Enfant introverti, trop timide et « s'enfermant dans un monde imaginaire » selon ses enseignants, on le pousse alors à suivre des cours de théâtre à l'âge de douze ans, pour le sortir de son silence et de sa timidité maladive. Il commence au sein des ateliers de la Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Joué-lès-Tours avec la metteur en scène, Madeleine Gaudiche, directrice de la Compagnie Râ. À l'été 1991, il suit Madeleine Gaudiche au festival d'Avignon où il découvre sa mise en scène de la pièce de Tennessee Williams, Le Paradis sur Terre - il est émerveillé.

L'enfant introverti devient un adolescent extraverti passionné de théâtre et de culture indienne. Dès ses 14 ans, il se passionne pour le yoga et l'hindouisme auxquels il s'initie. À 16 ans, il entre aux ateliers de la Compagnie José Cano Lopez (alors Autruche Théâtre). À 18 ans, il est nommé par José Manuel Cano Lopez pour être un des membres de son jury pour le prix Sacha-Pitoëff dans le cadre du Festival Acteurs-Acteurs à Tours. Il va y côtoyer Gabriel Monnet, alors président du jury, mais aussi des artistes présents comme Juliette Binoche, Jean-Marc Barr ou encore Tom Novembre.

Cette même année, il quitte la Touraine pour l'Auvergne, et intègre à Clermont-Ferrand le Centre régional d'art dramatique (CRAD), dirigé par Daniel Thévenet. Il joue alors le fiancé dans la pièce Noces de sang, qui se jouera en tournée pendant une année entière dans tous les villages d'Auvergne, comme l'avait fait Federico Garcia Lorca avec sa compagnie La Barraca.

À 19 ans, il est auditionné et admis au conservatoire Emmanuel-Chabrier, dans la classe d'art dramatique avec pour professeurs Josépha Jeunet et Michel Guyard. Parallèlement, il travaille avec Pierre Fernandès de la Compagnie de Champs sur Les Nuits magiques, création en plein air autour du Lac Pavin pour le H20 - Festival de l'eau, ou encore avec Pierre Chemin pour Jeanne au bûcher de Claudel, à l'Opéra municipal de Clermont-Ferrand. ` 21 ans, il signe sa première mise en scène au sein du CRAD : Harold et Maude, de Jean-Claude Carrière, dans lequel il joue le rôle d'Harold.

En 1999, tout juste diplômé, il part s'installer à Paris.

Carrière 
En 2000, il rentre dans le milieu underground parisien du cinéma d'auteur et expérimental, grâce au réalisateur Louis Dupont. Il poursuit dans cette voie en tournant plusieurs longs-métrages pour Stéphane Marti, pilier du cinéma expérimental, qui lui fait alors connaitre d'autres artistes comme Dominique Noguez et Marcel Mazé. Il s'interroge alors sur la place de l'art dramatique à travers le corps et le geste : l'acteur sans tête, quand l'acteur devient « actant », l'art dramatique à travers l'art chorégraphique ou pornographique, le rapport de la voix off à l'image… Ces films seront sélectionnés dans différents festivals LGBT, comme celui de Paris - Festival Chéries-Chéris -, de Toronto, Sao Paulo, Rome ou encore Bruxelles.

À cette même période, il revient au théâtre classique, sous la direction de Pierre Gavarry pour jouer dans L’École des femmes de Molière et L'Histoire du Soldat de Ramuz et Stravinsky. Parallèlement dès 2002, il pratique le yoga en salle de façon hebdomadaire et assidue, afin de travailler sur son corps et son mental - il développe par lui-même aussi la pratique des méthodes de respiration du yoga - pranayamas - pour son métier de comédien. En 2003, les frères Botti, Christophe Botti et Stéphane Botti, le choisissent pour jouer Mathan dans Un cœur de père aux côtés de Franck Le Hen et Eléni Laiou, pièce qui se jouera pendant près d'un an avec en alternance Xavier Lafitte, Sébastien Siloret et Cécile Théodore.

En 2004, il crée la Compagne Kama Theatra et décide de se mettre en scène dans un monologue, il choisit Hyènes de Christian Siméon, qu'il joue en 2005, avec l'aide du chorégraphe Vincent Deletang. La même année, il tombe sur un texte : Le Centième Nom de Michel Giliberti et fait la rencontre de Salim Kechiouche, à qui il propose le projet. Complicité immédiate entre les comédiens, cette pièce à deux personnages sur l'histoire d'amour entre un jeune musulman et un jeune juif en plein conflit israélo-palestinien interpelle aussi, pour sa dimension géopolitique, Stéphane Aucante, metteur en scène, en même temps que directeur du Centre Culturel de Nouzonville où la pièce sera créée, en même temps qu'au Festival LGBT de Reims. Malgré les efforts de toute l'équipe, une programmation du spectacle se révèle impossible (sans doute en raison du sujet) . Plutôt que de se laisser abattre, Samuel préfère réagir et l'année suivante, il se met de nouveau en scène dans un monologue qu'il va, cette fois-ci, écrire lui-même : Penis Desiderantis, qu'il jouera pendant près de trois ans.

Il joue ensuite toute une saison de  à  au théâtre Clavel : Vivre La France, fin 2006, puis Jeffrey, début 2007. C'est à la suite de cette dernière pièce, qu'il est repéré par Jean-Marc Pannetier, qui le fera travailler sur des doublages de films. Au printemps 2007, il est au théâtre de la Tempête pour 19:43 Hyperbole et Le Radeau. Il passe l'été 2007 à écrire Entre Vos Murs, qu'il monte l'année suivante, en 2008. À la base écrite pour dénoncer la concurrence identitaire, cette pièce retrace les destins tragiques de déportés de la seconde guerre mondiale, chacun pour des motifs de natures différentes : juif, homosexuel, tzigane, lesbienne, communiste, noir… La presse est unanime et l'ensemble de l'équipe reçoit la récompense de « Passeurs de mémoire 2008 » des associations à la mémoire des déportés.

En 2009, il crée son troisième monologue dans lequel il se met en scène, Petit Cours d'éducation sexuelle, et sa pièce Mauvais Garçon(s) dans laquelle il joue aux côtés de Frédéric Chevaux, Romain Poli, Philippe Villiers, Lionel Cécilio, Rémi Rodriguez, Guillaume Grespinet et Hervé Bernard Omnes, qui en assure la mise en scène. Cette même année, il fonde la compagnie Innara Theatra en Touraine.

En 2010, il est pris, après des semaines de castings à travers l'Europe, pour jouer le coiffeur dans les publicités de la marque TRESemmé très connue outre-atlantique, mais peu en Europe car concurrente direct de L'Oréal. Il monte Rouge, dans une version itinérante et en plein air, premier opus de sa trilogie des couleurs primaires sur les contes ayant pour thème « l'enfant face au monde cruel des adultes ». Ici il est question du Petit chaperon rouge.

Parallèlement, après plusieurs années de pratique, il se forme pour enseigner le yoga (ashtanga et vinyasa) avec Gérald Disse et Linda Munro, et devient alors enseignant certifié par la Yoga Alliance. La même année, il rentre comme enseignant yoga dans des grands clubs de sport à Paris, des entreprises et des centres de yoga.

En 2011, il travaille avec Sylvie Montlahuc au sein du conservatoire municipal de Puteaux, qui le mettra en scène dans Trust de Falk Richter.

En 2012, il reprend l'écriture, la mise en scène, puis le jeu pour Bleu, second opus, sur le conte d'Hansel et Gretel, mais aussi une nouvelle version de Rouge, avec chansons et chorégraphies, à Paris. 
  
Il continue sa carrière dans le bien-être en commençant une formation de consultant et thérapeute ayurvédique au prestigieux hôpital et centre de recherche Somatheeram, au Kerala, en Inde. Il s'initie également à la pratique intensive des pranayamas, techniques de respiration du yoga, avec des grands maîtres à Vranasi ou Mumbai, en Inde.

À l'automne 2013, il rejoue le rôle de David dans la pièce Le Centième Nom de Michel Giliberti, dans une mise en scène de Romain Poli et avec pour partenaire de jeu Mike Fédée, à Paris.

Autres activité 
En 2014, inspiré par ses voyages fréquents en Inde et surtout au Kerala, il crée le Yod'dhä Yoga qui mélange yoga au kalaripayattu, l'art martial indien. Il crée également sa méthode, La Méthode de la Triade Védique, une approche thérapeutique issue des techniques et concepts de la culture védique.

En 2015, il crée son propre concept : la Spirothérapie. Cette thérapie par les exercices de souffle codifie une hygiène de vie et plus de quarante méthodes issus des pranayamas ancestraux, pour les axer sur un vrai accompagnement qui soigne et répond à certains axes de problématiques : problèmes de sommeil, de vitalité, d'anxiété et de stress, d'addiction, ou encore un programme de détox.

Depuis 2019, il forme les gens à la Spirothérapie pour devenir des spirothérapeutes. Depuis 2020, il forme comme consultant ayurvédique selon sa Méthode de La Triade Védique.

Il est connu comme enseignant yoga, il coach certaines célébrités et enseigne dans des hauts lieux de remise en forme à Paris - surtout des yogas dynamiques (vinyasa) et thérapeutiques (pranayamas, kriyas). De nombreux magazines de la presse française (Elle, Jalouse, Vogue, L'Officiel...) lui ont consacré des articles. Il a créé le Yodhä Yoga (yoga du guerrier) où il associé le yoga au kalaripayat (art martial indien), le Yoga Kurunta TRX où le yoga se pratique avec des suspensions au plafond, et l'Aqua Yoga, se pratiquant sous l'eau.

Il est connu aux États-Unis comme coiffeur - ce qu'il fut réellement - à cause des publicités télévisuelles et papier pour la marque TRESemmé qui furent diffusées durant trois ans, de 2010 à 2012.

Il fait aussi des voice-over, il a donné sa voix dans différents films, pour l'application Mind, différentes vidéos et podcast comme Métamorphoses où il fait les voix françaises. 

Il fut aussi modèle pour : 
 Pierre et Gilles, portrait (2009)
 François Burgun, série éditée dans le magazine Têtu  ()
 Constantino Ruiz Lopes, série éditée dans le magazine international EyeMazing, 
 Léa Crespi, série éditée dans le magazine PREF mag ,

Théâtre 
Comédien, metteur en scène et auteur.

Comédien 
 2013 : Le Centième Nom de Michel Giliberti / Romain Poli / Théâtre Clavel - Paris    
 2013 : Rouge de Samuel Ganes / Samuel Ganes / Vingtième Théâtre - Paris    
 2012 : Bleu de Samuel Ganes / Samuel Ganes / Théâtre de Veigné
 2011 : Trust de Falk Richter / Sylvie Montlahuc / Théâtre de Puteaux
 2010 : Rouge de Samuel Ganes / Samuel Ganes / en plein air à Veigné
 2009 : Mauvais Garçon(s) de Samuel Ganes / Hervé Bernard Omnes / Vingtième Théâtre - Paris
 2009 : Petit cours d’éducation sexuelle de Samuel Ganes / Samuel Ganes / Théâtre Le Bout - Paris et différents festivals 
 2008 : Entre vos murs de Samuel Ganes / Samuel Ganes / Théâtre Côté Cour - Paris et Théâtre de la Manufacture des Abbesses - Paris
 2007 : 19:43 Hyperbole de Hervé Bernard Omnes / Hervé Bernard Omnes / Théâtre de La Tempête 
 2007 : Le Radeau de Paul Chevillard / Philippe Adrien / Théâtre de La Tempête 
 2007 : Jeffrey de Paul Rudnick / Christian Bordeleau / Théâtre Clavel - Paris 
 2006 : Vive la France de Grumberg-Gourio / Hervé Bernard Omnes / Théâtre Clavel - Paris 
 2006 : Penis Desiderantis de Samuel Ganes / Samuel Ganes / Théâtre L'Espace La Comédia - Paris, Théâtre Pandora - Paris, et de nombreux festivals 
 2005 : Rencontre avec un ange noir de David Wojnarowicz / lectures par la Compagnie Mots En Scène 
 2005 : Le Centième Nom de Michel Giliberti / Stéphane Aucante / Théâtre de Nouzonville et différents festivals 
 2005 : Hyènes de Christian Siméon / Samuel Ganes / Théâtre L'Article - Paris 
 2004 : Un cœur de père de Christophe Botti / Les frères Botti / Théâtre L'Espace Marais - Paris 
 2003 : L’Histoire du soldat de Ramuz et Stravinsky / Pierre Gavarry / Théâtre de Brunoy et Théâtre de Compiègne 
 2001 : L’École des femmes de Molière / Pierre Gavarry / Théâtre de Brunoy 
 1999 : La Cerisaie d’Anton Tchekhov / Michel Guyard / CNR (Conservatoire National de Région d'Auvergne, Clermont-Ferrand) 
 1999 : L’Avare de Molière / Michel Guyard / CNR 
 1999 : Bent de Martin Sherman, scène théâtre contemporain pour le jury / Michel Guyard / CNR 
 1999 : Britannicus de Jean Racine, scène théâtre classique pour le jury / Josépha Jeunet / CNR 
 1999 : Jeanne au bûcher de Paul Claudel / Pierre Chemin / La Scène Nationale, à l'Opéra municipal de Clermont-Ferrand 
 1999 : Andromaque de Jean Racine / Michel Guyard / CNR 
 1999 : Oncle Vania de Tchekhov / Michel Guyard / CNR 
 1998 : Le Labyrinthe de Monsieur Perrault d'après les contes de Charles Perrault /Josépha Jeunet / CNR 
 1998 : Harold et Maude de Jean-Claude Carrière / de Samuel Ganes / CRAD (Centre régional d'art dramatique), Maison du Peuple de Clermont-Ferrand, Théâtre de Vichy 
 1998 : Les Nuits magiques, création / Pierre Fernandès / H20 Festival de l'eau, plein air autour du lac Pavin 
 1998 : Narcisse et Écho d’après Ovide / Josépha Jeunet / CNR 
 1998 : Cabaret du Chat noir, création de Josépha Jeunet / Josépha Jeunet / La Scène nationale 
 1998 : La Dispute de Marivaux / Rafaël Reves / CNR 
 1998 : Orphée de Jean Cocteau / Michel Guyard / CNR 
 1998 : L’Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck / Michel Guyard / CNR 
 1997 : Qui ? de Samuel Ganes / Samuel Ganes / Festival d’Aurillac 
 1997 : Contes d’Afrique de Josépha Jeunet / Josépha Jeunet / CNR 
 1995 : Noces de sang de Federico García Lorca / Daniel Thévenet / CRAD 
 1995 : La Métamorphose de Franz Kafka / José Manuel Cano Lopez / Autruche Théâtre 
 1995 : Les Myrlitonnades de Samuel Beckett / José Manuel Cano Lopez / Autruche Théâtre 
 1994 : Yvonne, Je Pêcherai des Poissons et vous les ferez cuire sur des textes de Francis Blanche, Pierre Dac et chansons de Boby Lapointe / José Manuel Cano Lopez / Centre Vinci - Tours 
 1992 : Autour de Cocteau - Création / Madeleine Gaudiche / MJC de Joué- Lés-Tours   
 1991 : La Trilogie du Revoir de Botho Strauss / Madeleine Gaudiche / MJC de Joué- Lés-Tours   
 1990 : Antigone de Sophocle / Madeleine Gaudiche / MJC de Joué- Lés-Tours   
 1989 : Autour de Rimbaud - Création / Madeleine Gaudiche / MJC de Joué- Lés-Tours

Metteur en scène 
 2013 : Rouge de Samuel Ganes / Vingtième Théâtre - Paris
 2012 : Bleu de Samuel Ganes / Théâtre de Veigné
 2011 : Monstre(s) de Samuel Ganes / Théâtre de Puteaux
 2010 : Rouge de Samuel Ganes, version itinérante en plein air / Veigné
 2009 : Petit cours d’Éducation Sexuelle de Samuel Ganes / Théâtre Le Bout - Paris et différents festivals 
 2008 : Entre Vos Murs de Samuel Ganes / Théâtre Côté Cour - Paris et Théâtre de la Manufacture des Abbesses - Paris
 2006 :  de Samuel Ganes / Théâtre L'Espace La Comédia - Paris, Théâtre Pandora - Paris, et de nombreux festivals
 2005 : Hyènes de Christian Siméon / Théâtre L'Article - Paris
 1999 : Soudain l’été dernier de Tennessee Williams / CNR 
 1998 : Harold et Maud, de Jean-Claude Carrière / CRAD

Auteur Théâtre 
 2013 : Rouge - mis en scène par Samuel Ganes, seconde version avec chansons / Vingtième Théâtre - Paris
 2012 : Bleu - mis en scène par Samuel Ganes / Théâtre de Veigné
 2011 : Monstre(s) - mis en scène par Samuel Ganes / Théâtre de Puteaux
 2010 : Rouge - mis en scène par Samuel Ganes, première version, itinérante en plein air / Veigné
 2009 : Mauvais Garçon(s) - mis en scène par Hervé Bernard Omnes / Vingtième Théâtre - Paris
 2009 : Petit cours d’éducation sexuelle - mis en scène par Samuel Ganes / Théâtre Le Bout - Paris et différents festivals 
 2008 : Entre vos murs - mis en scène par Samuel Ganes / Théâtre Côté Cour - Paris et Théâtre de la Manufacture des Abbesses - Paris
 2006 :  - mis en scène par Samuel Ganes / Théâtre L'Espace La Comédia - Paris, Théâtre Pandora - Paris, et de nombreux festivals

Filmographie

Acteur 
 2011 : TreSemmé Commercial – publicités US de Kim Dempster 
 2010 : Les P’tit Papiers – spot de prévention de Christophe Olivier
 2010 : TreSemmé Commercial – publicités US de Kim Dempster 
 2009 : Beurs Appart’ – film de Hugo Di Verdura -  jeu :  Gabriel – Sélection Festival FGLP
 2009 : 2 Much is Minimum – film court de Céline Decoox
 2009 : Visage – film de Tsaï Ming Liang -  jeu : le garçon du buisson – Sélection Festival de Cannes
 2009 : Les Amants rouges – film de Stéphane Marti
 2009 : Oratorio  – film court de Stéphane Marti
 2009 : Plug – film d’Antoine Barraud – jeu : espion de Turandot
 2009 : Alleluia  – film court de Stéphane Marti - Sélection  Festival Chéries-Chéris FGLP
 2008 : Le Garçon de nuit – film d’Antoine Capliez – jeu : la personne trans
 2007 : Tript-Y-cones – films courts de Samuel Ganes – Sélection Festival FGLP
 2007 : Bash – film d’Edward Saatchi – jeu : William
 2006 : Jean, Je N’ai … - film court de Samuel  Ganes – Sélection Festival FGLP
 2006 : Des fleurs pour un chant d’amour – film court de Stéphane Marti – Sélection FGLP
 2006 : Bienvenue au Cabaret –  documentaire réalisée par Bruno Sevaistre – prod : Roche Productions 
 2006 : God in the pocket – film d’Arnault Labaronne – jeu : le garçon yogi 
 2006 : Le Banquet des Chacals – film de Stéphane Marti – jeu : Encolpe 
 2006 : Mister Big, grandeur et décadence du pénis – documentaire réalisée par Sylvain Bergère – prod : Program33 
 2006 : Destrudo – film de Steven Riviera – jeu : Lucas
 2005 : Milo – film des frères Asmanis – jeu : le travesti Milo
 2005 : Somnambules – film d’Antoine Capliez – jeu : la personne trans
 2003 : Mira Corpora – film de Stéphane Marti - jeu : victime et bourreau de Nosferatu
 2002 : Gilles est une conne – série de films courts d’Arnaud Claes – jeu : Gilles  
 2002 : Une balle dans ma tête – film  court de Stéphane Pirot - jeu : William Burrows
 2001 : Les Souffrances ... – film de Louis Dupont - jeu : Nicolas – FGLP 2004 
 2000 : Narcisse – film court de Louis Dupont - jeu :  Narcisse

Doublages & Voix 
 2011 : La Colline aux Coquelicots de Goro Miyazaki : voix sur petits rôles et ambiance
 2011 : The Raid de Gareth Evans : voix sur petits rôles et ambiance
 2010 : Tron : L'Héritage de Joseph Kosinski : voix sur petits rôles et ambiance
 2009 : (500) jours ensemble de Marc Webb : voix sur petits rôles et ambiance
 2008 : Jumper de Doug Liman : voix sur petits rôles et ambiance
 2008 : L'Incroyable Hulk de Louis Leterrier : voix sur petits rôles et ambiance
 2007 : 7 h 58 ce samedi-là () de Sidney Lumet : voix française de Blaine Horton dans le rôle de Justin
 2007 : Charlie Bartlett de Jon Poll : voix française de Dylan Taylor dans le rôle de Len Arbuckle
 2016 : MIND - application de méditation par MyLittleParis

Livres édités 
 Spirothérapie, éditions Solar, 2022 
 50 Exercices d'Ayurveda, éditions Eyrolles, 2021 
 50 Exercices de Yoga, éditions Eyrolles, 2020 
 Mon coach Ayurveda, éditions Eyrolles, 2018, réédité en 2021 
 Ma leçon de méditation, éditions Eyrolles, 2014  
 Entre vos murs, éditions L’Œil Du Prince, 2008 
 Penis Desiderantis, éditions Gaies et Lesbiennes, 2006 
En contributeur 

Heureuse et en forme, Linda Hardy, éditions Solar, 2021 
 La Nouvelle méthode Fitnext, Erwan Menthéour, éditions Solar, 2019

Mécénat Yoga 
 2015 () : Les Yogis du Cœur, au profit de l'association Mécénat Cardiaque. Cours donné avec Hélène Duval, à L'Orangerie du Château de Versailles (78) - 800 participants
 2016 () : Les Yogis du Cœur, au profit de l'association Mécénat Cardiaque. Cours donné avec Hélène Duval et Anne Leca, à La Nef du Grand Palais (75)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 Site officiel comme artiste
 Site officiel comme enseignant yoga

Acteur français de cinéma
Naissance en avril 1977
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Clermont-Ferrand
Personnalité ayant fait son coming out
Acteur français de doublage